Chaetonectrioides är ett släkte av svampar. Chaetonectrioides ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetonectrioides